Evoluție se poate referi la: 
Un proces de creștere, modificare sau dezvoltare în unele științe:
Evoluție, Teoria evoluționistă
Evoluție a ecosistemului